Кутарма — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Кутарма, Андижанська область, Мархаматський район
 Кутарма, Андижанська область, Ходжаабадський район